La Almoina (término valenciano traducible al español como limosna) fue una institución de beneficencia de varios obispados de la Corona de Aragón. Su nombre se conserva en la actualidad en distintos espacios y edificios:

 La casa de la Pia Almoina de Barcelona
 El edificio de la Pia Almoina de Gerona
 La casa de la Pia Almoina de Bañolas
 La casa de la Pia Almoina de Palma de Mallorca
 El Museo de la Almoina de Valencia
 La plaza de la Almoina de Valencia